Menningen ist der Name folgender Orte:

 Menningen (an der Prüm), Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz 
 Menningen (Meßkirch), Stadtteil von Meßkirch im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Menningen (Merzig), Stadtteil von Merzig im Landkreis Merzig-Wadern, Saarland

Menningen ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Menningen (1900–1994), deutscher Pater und Theologe
 Jürgen Menningen, deutscher Autor und Filmemacher
 Martina Menningen (* 1957/58), deutsche Fernsehmoderatorin
 Walter Menningen, deutscher Fernsehjournalist